Мелина может означать:

 Топоним
 Мелина (Республика Сербская) — село в общине Баня-Лука Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Мелина (Федерация Боснии и Герцеговины) — село в общине Добретичи Федерации Боснии и Герцеговины (Босния и Герцеговина).

 Фамилия
 Мелина, Виктория Александровна (род. 1981) — российская лыжница.

 Прочее
 Мелина (имя) — женское имя
 Мелина (муза) — муза в древнегреческой мифологии

См. также 
 Мелин